Aleksej Tiščenko – pugile russo
 Anatolij Tiščenko – ex canoista sovietico
 Boris Tiščenko – compositore e pianista russo e sovietico
 Evgenij Tiščenko – pugile russo
 Nikolaj Tiščenko – calciatore e allenatore di calcio sovietico